The Naked Truth — четвёртый студийный альбом американской хип-хоп исполнительницы Lil' Kim, который вышел 27 сентября 2005 года. Этот альбом был выпущен за день до заключения Ким в тюрьму. Это был её последний альбом который вышел на лейбле Atlantic Records (в конце 2006 года она решила уйти из лейбла). По сравнению с её предыдущими альбомами, этот менее коммерчески успешный. Альбом смог достигнуть второй позиции в чарте Billboard 200 и продался в США в количестве более миллиона копий. Два сингла с альбома, Whoa и Lighters Up, достигли топ-10 в чарте Billboard Hot 100.

Список композиций

Семплы 
 Песня «All Good» семплирует песню Juicy от The Notorious B.I.G.
 Песня «I Know You See Me» семплирует песню Whatchu See Is What U Get от The Dramatics
 Песня «Kitty Box» семплирует песню Love Buzz от The Shocking Blue

Чарты

Примечания

Ссылки 

 The Naked Truth на сайте Metacritic
 The Naked Truth на сайте Allmusic
 The Naked Truth на сайте Discogs

Альбомы Lil’ Kim
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом